Grand Prix Rakouska 1986 (oficiálně XXIV Großer Preis von Osterreich) se jela na okruhu Österreichring ve Spielbergu v Rakousku dne 17. srpna 1986. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Rakouska